DHN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Dothan negli Stati Uniti